SFTS může být:

 virus SFTS – asijský virus napadající savce včetně lidí
 nemoc SFTS – onemocnění způsobené tímto virem s vysokou úmrtností